Pier Capponi ist der Name folgender Personen:

* Pier Capponi (Politiker) (auch Piero Capponi; 1446–1496), toskanischer Kaufmann, Diplomat, Politiker und Feldherr
 Pier Paolo Capponi (1938–2018), italienischer Schauspieler

Pier Capponi steht für:

 Pier Capponi, italienisches U-Boot, siehe Mameli-Klasse #Pier Capponi